Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) francia író

 Saint Exuperius, 15. századi toulouse-i püspök
 Saint-Exupéry, francia település Gironde megyében az Aquitaine régióban

 Aguja Saint Exupery, hegycsúcs Patagóniában (Argentína)
 Lyon–Saint-Exupéry repülőtér (korábban Satolas), Lyon, Franciaország, az íróról nevezték el
 2578 Saint-Exupéry, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida